USS Trenton — кораблі ВМС США, названі на честь міста Трентон, штат Нью-Джерсі, де у 1776 році відбулась важлива битва під час війни за незалежність США.

 USS Trenton (1877) — гвинтовий фрегат, збудований у 1877 році. На службі до 1886 року. Затонув у 1887 році.
 USS Trenton (CL-11) — легкий крейсер типу «Омаха». Збудований у 1924 році. Брав участь у Другій світовій війну. Зданий на злам у 1947 році.
 USS Trenton (LPD-14) — десантний транспорт-док типу «Остін». Збудований у 1971 році. У 2007 році проданий Індії, де отримав назву «INS Jalashwa». Станом на 2021 рік перебуває у строю.
 USNS Trenton (T-EPF-5) — Експедиційний швидкісний транспорт класу «Спірхед». Збудований у 2015 році. Станом на 2021 рік перебуває у строю. 

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни